Diese Liste enthält die Spiele der japanischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Nicht alle Spiele werden von der FIFA gelistet. Bei einigen Spielen sind die Daten unsicher, so werden von der FIFA gelistete Spiele von den beteiligten nationalen Verbänden teilweise nicht gelistet (s. entsprechende Bemerkungen).

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 AM = Asienmeisterschaft
 OS = Olympische Spiele
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der japanischen Mannschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der japanischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

1981 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik 
Berücksichtigt wurden nur die von der FIFA gezählten Spiele.

Anlässe

Gegner

Länderspielbilanzen

Spielorte

Spielstädte

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der japanischen Fußballnationalmannschaft

Einzelnachweise 

Japan
!Landerspiele der Nationalmannschaft der Frauen
Frauensport in Japan